Organització d'Esquerra Comunista (del seu nom en castellà Organización de Izquierda Comunista), partit polític històric d'Espanya
 Organització de la Conferència Islàmica (del seu nom en anglès Organization of the Islamic Conference), organització intergovernamental que agrupa els estats musulmans
 Organització Internacional del Comerç, organització supervisora del comerç internacional, antecedent de l'Organització Mundial del Comerç
 Organització Internacional del Cafè, organització intergovernamental que agrupa els països productors de cafè
 Organisme Intercantonal de Certification, organisme encarregat del control de lAppellation d'origine contrôlée'' per a determinats productes alimentaris, a Suïssa
 Orde de la Immaculada Concepció, orde religiós catòlic femení
 Orde de la Imitació de Crist''', orde monàstic masculí de l'Església Catòlica Oriental